Schweinchen steht für:
 Schweinchen (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 die kleine Kugel im Boule-Spiel, siehe Zielkugel
 diminuierter Ausdruck für ein Schwein

Bekannte Namensträger
 Schweinchen Dick
 Ein Schweinchen namens Babe

Siehe auch:
 Schimmelschweinchen
 Schweinichen